Onze navires de la marine française ont porté le nom dArgonaute, d'après les Argonautes :
 l', un vaisseau de 50 canons construit par Dubois de La Motte en 1708 ;
 l', un vaisseau de 46 canons de la classe du même nom construit en  1723 ;
 l', un vaisseau de 74 canons construit en 1781 avant d'être rasé et renommé Flibustier en 1794 ;
 l', un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire mis à flot en 1798. Il est échangé aux Espagnols contre le suivant ;
 l', un vaisseau de 78 canons, anciennement , échangé aux Espagnols en 1806 ;
 l', dont la coque est mise à l'eau en 1840. Sa construction est abandonnée peu après ;
 l', un torpilleur de haute mer de la classe du même nom lancé en 1893 ;
 l', un sous-marin expérimental lancé en 1905 sous le nom dOméga et renommé Argonaute en 1910 ;
 l', un sous-marin de la classe du même nom lancé en 1932. Il est coulé par le destroyer  lors de l'opération Torch, le  ;
 l', un sous-marin de classe Aréthuse en service de 1958 à 1982 actuellement exposé devant la Cité des sciences et de l'industrie ;
 l', un navire de services acquis par la France en 2004.

Voir aussi 
, plusieurs classes de navires de la marine française.
 Ce nom désigne également une série de petits voiliers (quillard) de 3,80 m utilisé par l'Ecole de Voile des Glénans à ses débuts.

Source 
 

Nom de bateau de la Marine française